В Киргизии около 2000 озёр, общая площадь которых составляет 6836 квадратных километров. Большинство озёр являются высокогорными и лежат на высоте от 2500 до 4000 метров над уровнем моря. В список озёр входят:

Побуквенный перечень

А 
 Ай-Кёль
 Ала-Куль
 Ала Кол

Б 
 Беш-Таш
 Бёрюлю

В 
 Верхнее озеро

Д 
 Джидалик
 Джасыл-Кёль

Ж 
 Жашыл-Кёл

И 
 Иссык-Куль

К 
 Курбан-Кёль

 Капка-Таш
 Кара-Суу (озеро, Аксыйский район)

 Кара-Суу (озеро, Токтогульский район)
 Кулун (озеро)
 Кал-Суу
 Кара-Токо
 Кёл-Укок

М 
 Малый Кулун

О 
 Озеро Мерцбахера
 Озеро Петрова

С 
 Сары-Челек
 Сон Куль
 Святое озеро
 Саз-Кель
 Суттуу-Булак

Т 
 Тузкёль
 Тешик-Куль

Ч 
 Чатыр-Кёль

Примечания 

 
Киргизия
Списки:Киргизия